Okręty US Navy o nazwie USS "Seal", pochodzącej od foki:
Pierwszy "Seal" (SS-19½) był pierwszym okrętem podwodnym zbudowanym dla Marynarki przez Simona Lake'a, później przemianowany na "G-1".
Drugi "Seal" (SS-183) był okrętem podwodnym typu Salmon, który służył przed i na początku II wojny światowej.
Seal